«Sugababes» — британський жіночий музичний гурт. Утворений 1998 року.

Дискографія

Студійні альбоми 
 One Touch (2000)
 Angels with Dirty Faces (2002)
 Three (2003)
 Taller in More Ways (2005)
 Change (2007)
 Catfights and Spotlights (2008)
 Sweet 7 (2010)

Збірки 
 Overloaded: The Singles Collection (2006)
 The Best of the Bs/The Complete Bs (2011)

Тури

Власні 
 2001: Overload Tour
 2003: Angels with Dirty Faces Tour
 2004: Three Tour
 2006: Taller in More Ways Tour
 2007: Overloaded: The Singles Tour
 2008: Change Tour

З іншими виконавцями 
 2002: No Angels — Four Seasons Tour
 2006: Take That — The Ultimate Tour

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Англійські поп-гурти
Англійські жіночі гурти
Тріо
Музичні колективи, що з'явились 1998
Гурти з жіночим вокалом
Музичні гурти Лондона
Музичні колективи, що розпались 2011
Лауреати премії Brit